

Тлусте — село у гміні Ґродзіськ-Мазовецький Ґродзиського повіту Мазовецького воєводства.
 Конопкі-Тлусте — село у гміні Єдвабне Ломжинського повіту Підляського воєводства.

Тлусте-Село — колишня сільська гміна у Заліщицькому повіті Тернопільського воєводства Другої Речі Посполитої.